Operation Thunderbolt steht für:

Ereignisse:
 Operation Entebbe, eine militärische Befreiungsaktion 1976
 Operation Donnerkeil, Codename einer deutschen Militäroperation 1942
 Operation Thunderbolt (1951). eine militärische Operation im Koreakrieg 1951

Medien-Titel:
 Operation Thunderbolt (Film), israelischer Spielfilm aus dem Jahr 1977
 Operation Thunderbolt (Computerspiel), Arcade-Spiel aus dem Jahr 1988